Östra Hällen kan syfta på följande platser:

Åland 

1. Östra hällen (Låga skärgården, Saltvik, Åland),  (1 ha)
2. Östra hällen (vid Kalskär, Saltvik, Åland),  (2 ha)